You Never Can Tell peut désigner :
 , pièce de théâtre écrite par George Bernard Shaw, jouée à partir de 1897 ;
 , film américain réalisé par Jack Mulhall, sorti en 1920 ;
 , film américain réalisé par Dick Powell, sorti en 1951 ;
 You Never Can Tell, chanson de rock 'n' roll composée par Chuck Berry, sortie en 1964.